En Pologne, Dziekanowice peut désigner  :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Dziekanowice, un village.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Dziekanowice, un village du powiat de Cracovie ;
 Dziekanowice, un village du powiat de Myślenice.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Dziekanowice, un village.